tlenek chromu(II), CrO
 tlenek chromu(III), 
 tlenek chromu(IV), 
 tlenek chromu(VI), (bezwodnik chromowy), 
 nadtlenek chromu(VI),